GMI est un sigle :
 Génie Mathématique et Informatique, un institut universitaire professionnalisé ;
 grand maître international, aux échecs ou aux dames ;
 gestion de maintenance des installations, dans l'industrie ;
 groupement mixte d'intervention, durant la Guerre d'Indochine.